Christian Sarauw kan syfta på flera personer, bland andra:

 Christian Sarauw (militär) (1824-1900), dansk officer och militärhistorisk författare
 Christian Sarauw (språkforskare) (1865-1925), dansk germanist och språkforskare